Sarmiento – miasto w Argentynie
 Sarmiento – departament w Argentynie, w prowincji Chubut
 Sarmiento – departament w Argentynie, w prowincji San Juan
 Sarmiento – departament w Argentynie, w prowincji Santiago del Estero
 Sarmiento – jezioro w Chile
 (1920) Sarmiento – planetoida
 Sarmiento Junín – argentyński klub piłkarski
 Sarmiento Resistencia – argentyński klub piłkarski
Biografie:
 Domingo Faustino Sarmiento – prezydent Argentyny w latach 1868-1874
 Félix Rubén García Sarmiento – nikaraguański pisarz znany jako Rubén Darío
 Jorge Sarmiento – peruwiański piłkarz
 Martín Sarmiento – hiszpański duchowny
 Pedro Sarmiento de Gamboa – hiszpański żeglarz i odkrywca